Orsara ima više značenja:
 Orsara (Kozenca)
 Orsara (Verona)